Summerer ist der Familienname folgender Personen:

 Fridolin Summerer (1628–1674), Schweizer Benediktinermönch
 Karlheinz Summerer (1934–2013), deutscher Pfarrer
 Nikolaus Summerer (* 1971), deutscher Kameramann
 Sebastian Summerer (* 2001), österreichischer American-Footballspieler

Siehe auch:
 Sumerer